Я́ков Никола́ев: Николаев, Яков Иванович (1916—1997) — сапёр 886-го отдельного сапёрного батальона, Герой Советского Союза.
 Николаев, Яков Николаевич (1911—1943) — советский партизан, воевавший на территории оккупированной Польши под псевдонимом «Чуваш».